Роман Высоцкий () — польский историк, хабилитированный доктор гуманитарных наук по дисциплине история, специальность: новейшая история, доцент Института современной истории в Университете Марии Кюри-Склодовской в ​​Люблине.

Стажёр во Львовском университете Иван Франко (Львов, июнь 1997 г.), стипендиат Фонда им. Стефана Батория (Прага, октябрь-ноябрь 1998 г.), стипендиат Гарвардского университета (январь-апрель 2003 г.), стипендиат Фонда Ланцкоронского из Бжези (Львов, март 2006 г.). Он получил докторскую степень в 1999 году на основе диссертации «Организации украинских националистов в Польше в 1929-1939 годах», написанной под научным руководством профессора . Работа была опубликована издательством Университета Марии Кюри-Склодовской в ​​2003 году, в 2004 году номинирована на академическую премию Ежи Гедройца.

Он получил степень хабилитации 18 февраля 2015 года на основании своей работы: «В кругу интегрального национализма. Активный национализм Дмитрия Донцова на фоне идей современного Романа Дмовского. Сравнительное исследование.» Рецензентами диссертации на соискание учёной степени профессор , профессор  и доктор наук Томаш Стрыек.

Мнения 
Люцина Кулинская в работе 2009 года «Террористическая и диверсионная деятельность украинских националистических организаций в Польше в 1922–1939 годах» описала книгу Высоцкого как ненадёжное и оправдывающее преступления украинских националистов, а самого Высоцкого — как апологета преступного движения. Виктор Полищук также обвинил автора этой работы в отбеливании ОУН, и в сочувствии к самой идеологии этого национализма.  описал книгу Высоцкого «Организация украинских националистов в Польше в 1929–1939 годах» как публикацию, содержащую выборочную историю, написанную на основе исследований украинского националиста и историка , автора мистификаций — дневников Стеллы Кренцбах.

См. также 
Владимир Вятрович

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Люди науки»  

Историки Польши